Канарские американцы — американцы, предки которых прибыли с Канарских островов в Испании. Их происхождение можно проследить до поселенцев и иммигрантов, поселившихся с XVI века на территорию современных Соединённых Штатов. Большинство из них — потомки поселенцев, эмигрировавших в испанские колонии на юге современных США в XVIII веке. Канарцы были одними из первых поселенцев на территории современных Соединённых Штатов, первые канарцы мигрировали в современную Флориду в 1569 году, а за ними последовали другие жители во Флориду, Техаса и Луизианы.

Канарские американцы сегодня состоят из нескольких общин, образованных тысячами людей. Жители Сан-Антонио и Луизианы в основном имеют канарское происхождение. Их предки прибыли на территорию нынешних Соединённых Штатов в XVIII веке, а канарская община в Майами состоит из недавних эмигрантов и их детей. Эти сообщества культурно отличаются от американского населения, сохранив большую часть культуры своих предков до наших дней.

Большинство канарских американцев в настоящее время говорят только по-английски, хотя некоторые канарские общины, говорящие на разных диалектах испанского языка, все ещё существуют в Луизиане. К ним относятся исленьо прихода Сент-Бернард, которым удалось сохранить свою культуру, а также свой канарский диалект испанского языка, хотя никто из молодого поколения не говорит больше нескольких слов, брули, живущие разрозненными семьями на юге Луизианы и говорящие на диалекте с французскими заимствованиями, и адаэсеньо в приходах Натчаточес и Сабин, которые говорят на очень похожем диалекте с заимствованными словами из языка науатль. Успех канарских американцев поселенческого происхождения в сохранении своей культуры побудил некоторых историков и антропологов, таких как Хосе Мануэль Бальбуэна Кастельяно, считать американскую общину исленьо национальным достоянием как Соединённых Штатов, так и Канарских островов.

История 
Канарская эмиграция в Северную Америку началась в XVI веке, когда у Испании было несколько колоний, раскинувшихся вокруг Мексиканского залива. Первые канарцы прибыли в этот регион ещё в 1539 году, когда испанский исследователь Эрнандо де Сото нанял жителей Канарских островов, чтобы они присоединились к его экспедициям во Флориду. Канарский учёный Хавьер Гонсалес Антон говорит, что некоторые жители Канарских островов отправились во Флориду вместе с Педро Менендесом, который в 1565 году основал Сент-Огастин — первое постоянное европейское поселение на территории нынешних Соединённых Штатов.

Другие испанские колонии на большой территории (от современной Виргинии до Техаса), называвшейся тогда Ла-Флорида, оставались малонаселёнными из-за того, что испанское правительство уделяло им мало внимания после того, как осознало, что в этих колониях отсутствуют золотые и серебряные рудники и другие источники богатства. В конце XVII и большей части XVIII века (1684—1764) действовала так называемая Tributo de Sangre (Кровная дань): это был испанский закон, предусматривающий, что на каждую тысячу тонн груза, отправляемого из Испанской Америки в Испанию, 50 канарских семей будут отправлены в Америку для заселения регионов с низкой численностью населения Peninsulares или испанцев, родившихся в Испании. Испанская корона отправила несколько групп канарских поселенцев в свои североамериканские колонии, но количество канарских семей, эмигрировавших в Америку, обычно превышало количество семей, предусмотренное правилами.

Между 1731 и 1783 годами многие канарские семьи эмигрировали в южные колонии, основав там свои общины. В 1731 году 16 канарских семей были отправлены в Сан-Антонио в Техасе, большинство из них прибыло непосредственно с Канарских островов (некоторые прибыли из Гаваны). Прибыв в Веракрус, они были вынуждены идти пешком в Техас во главе с канарцем Хуаном Леалем Горасом, который в конечном итоге стал первым мэром Сан-Антонио. У этой общины были столкновения с местными католическими монахами из-за прав собственности и отвода воды из рек.

Между 1718 и 1734 годами Флоридой управлял генерал-лейтенант Антонио де Бенавидес, уроженец Тенерифе на Канарских островах, в то время как Карлос Бенитес Франкис де Луго и Симон де Эррера, оба уроженцы Тенерифе, управляли Техасом в 1736—1737 и в 1811 годах соответственно.

В 1740 году La Real Compañía de Comercio de La Habana (Королевское торговое общество Гаваны), монополистическая корпорация, созданная для поощрения коммерческого сообщения между Кубой и Флоридой, согласно испанским законам должна была предоставить два корабля, чтобы доставлять 50 канарских семей ежегодно во Флориду. Между 1757 и 1759 годами 121 канарская семья была отправлена ​​​​во Флориду (хотя большинство поселенцев эмигрировали на Кубу, когда провинция была передана Великобритании после Семилетней войны), за ними последовали ещё 863 канарские семьи в годы после потери провинции, по словам авторов Карлоса Каналеса Торреса и Фернандо Мартинеса Лайнеса. Флорида была возвращена Испании в 1783 году. Однако, когда Флорида была передана Соединённым Штатам в 1819 году, большинство новых поселенцев также эмигрировали на Кубу, как это произошло в 1763 году, когда Флорида была передана Великобритании.

После отмены закона Tributo de Sangre между 1778 и 1783 годами более 4000 канарцев были отправлены в Луизиану, хотя половина из них осталась в Венесуэле и на Кубе, где их корабли останавливались во время перехода, там поселились около 2100 канарцев. В Луизиане поселенцы в конечном итоге объединились в три общины: приход Сент-Бернард, Валенсуэла (где канарцы вступили в брак с каджунами, а их потомки говорят по-французски) и Баратария (заброшенная вскоре после обрушившегося урагана, её поселенцы перебрались в другие места Луизианы и Флориды). В 1779 году другие канарцы обосновались в Гальвестоне в Техасе вместе с мексиканскими солдатами в гарнизоне, но после длительных засух, прерываемых внезапными наводнениями, были переселены в 1800 г. недалеко от Батон-Ружа, где основали Гальвестаун.

В других местах на юге Соединённых Штатов в испанский период также жили канарские поселенцы. Несколько сообществ были основаны колонистами Канарских островов в Южной Калифорнии, и есть записи о колонистах Канарских островов и их потомках, живших в Нью-Мексико в XIX веке.

С тех пор как они прибыли в Америку в XVI веке, исленьо сыграли свою роль в некоторых исторических событиях: они участвовали в Американской войне за независимость (в 1782—1783 гг.), сражались в войне 1812 г. (в 1814 г.), защищали Аламо (в 1836 г.), и после присоединения Луизианы и Техаса к Соединённым Штатам участвовали в Гражданской войне в США (1861—1865 гг.), обеих мировых войнах и войне во Вьетнаме. Примечательно, что в 1950-х годах местное правительство заставило всех учащихся школьной системы прихода Сент-Бернард в Луизиане говорить только по-английски, в то время как испанцам в приходе даже не разрешалось публично говорить по-испански, в конце концов в местном сообществе исленьо не осталось носителей испанского языка.

С начала XX века, имела место канарская эмиграция в Америку другого рода, в первую очередь во Флориду, мигрантов, не санкционированных или субсидируемых официально, а прибывающих своими силами. Многие канарцы временно живут в Соединённых Штатах в качестве рабочих-мигрантов.

Общины 
Несколько канарских общин остаются на юге Соединённых Штатов: есть общины исленьо в приходе Сент-Бернард, Brulis в разбросанных на юге Луизианы и Adaeseño в приходах Натчаточес и Сабин, а также канарская община в Сан-Антонио в Техасе. В городе Майами проживает канарская община недавних иммигрантов. Есть также канарцы, живущие в Бостоне, Массачусетсе, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Вашингтоне и Калифорнии. В настоящее время, согласно данным Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE; Реестр испанцев, проживающих за рубежом), опубликованным 20 марта 2014 г. Национальным статистическим институтом (INE), в 2013 г. в США проживало 5 127 канарцев.

Канарская культура в Сан-Антонио и Луизиане сохранилась до наших дней, но не во Флориде.

Исленьо в Луизиане 

Они являются потомками колонистов с Канарских островов, которые поселились в испанской Луизиане между 1778 и 1783 годами и вступили в брак с другими общинами, такими как французы, акадийцы, креолы, филиппинцы и другие группы, в основном в XIX и начале XX веков. В Луизиане исленьо первоначально поселились в четырёх общинах, включая Гальвестаун, Валенсуэла, Баратария и Сан-Бернардо. Из этих поселений наиболее успешными были Валенсуэла и Сан-Бернардо, поскольку два других страдали как от болезней, так и от наводнений. Большая миграция беженцев из Акадии в Байю-Лафурш привела к быстрой галлизации сообщества Валенсуэла, иногда называемого Brulis/Brules или brule dwellers, в то время как сообщество Сан-Бернардо (Сент-Бернард) смогло сохранить большую часть своей уникальной культуры и языка в XXI веке. При этом передача испанских и других обычаев в Сент-Бернарде полностью прекратилась, а те, кто владеет испанским языком, являются восьмидесятилетними.

Несмотря на это, эти сообщества привлекли внимание известных учёных, таких как Сэмюэл Г. Армистед и Мануэль Альвар. В последние годы были сформированы группы наследия для исленьо и их потомков, чтобы помочь сохранить их образ жизни. Успех исленьо в Луизиане и Техасе в сохранении своей культуры побудил некоторых историков и антропологов, таких как Хосе Мануэль Бальбуэна Кастеллано, рассматривать общину исленьо как часть национального наследия Соединённых Штатов и Канарских островов. Сегодня для сообществ существуют два ассоциации по сохранению наследию: Los Isleños Heritage и Культурное общество Сент-Бернарда, а также Общество наследия жителей Канарских островов Луизианы.

Канарцы и основание Сан-Антонио 

14 февраля 1719 года губернатор Техаса Хосе де Аслор предложил королю Испании Филиппу V переселить 400 семей с Канарских островов, Галисии и Гаваны для заселения провинции Техас. Его план был одобрен, и жителям Канарских островов было дано уведомление предоставить 200 семей для этого предприятия, Совет Индий предложил отправить 400 семей с Канарских островов в Техас через Гавану и Веракрус.

До прибытия канарских поселенцев в 1730 году канал Сан-Педро был построен исключительно для колонистов Канарских островов. Его называли acequia madre, «материнской канавой», которая пересекала город. Его воды орошали сельскохозяйственные поля вокруг Сан-Антонио с того времени до 1906 года. Последний канал для снабжения водой горожан был прорыт в 1777 году для новых поселенцев Лос-Адаеса, и его остатки все ещё можно увидеть. Американские исторические исследования показывают, что канарские методы орошения в колониальный период Сан-Антонио можно понять только в контексте традиционных методов орошения, разработанных на протяжении тысячелетий предками поселенцев на Канарских островах.

К июню 1730 года 25 семей достигли Кубы, а 10 семей были отправлены в Веракрус, прежде чем из Испании поступил приказ остановить движение. Большинство этих канарцев были выходцами с Лансароте, Тенерифе, Гран-Канарии и Ла-Пальмы. Под руководством Хуана Леаля Гораса группа двинулась по суше к Пресидио Сан-Антонио-де-Бехар.

Партия увеличилась за счёт браков по пути до пятнадцати семей, всего 56 человек. Они присоединились к военному сообществу, существовавшему с 1718 года. В одиннадцать часов утра 9 марта 1731 года прибыли 16 испанских семей (56 человек), которых называют «канарцами» или «исленьо», в Пресидио Сан-Антонио-де-Бехар в провинции Техас. Эти поселенцы сформировали ядро ​​​​деревни Сан-Фернандо-де-Бехар и установили первое регулярно организованное гражданское правительство в Техасе.
Хуан де Акунья, вице-король Новой Испании, даровал дворянские титулы каждой семье Канарских островов. После прибытия в Сан-Антонио у исленьо возникли проблемы с правительством Техаса и местной буржуазией. Францисканские монахи были против основания ими города так близко к зоне их влияния. Канарцы конкурировали с ними в выращивании сельскохозяйственных культур и скота, и их успех угрожал собственному производству ордена, которое резко увеличилось за счёт труда коренных американцев, обращённых в католицизм. Миссионеры требовали, чтобы поселенцы были распределены поровну между всеми миссиями на территории. Хуан Леаль, мэр города, отклонил просьбу монахов и принял решение в пользу канарцев.

У исленьо не было доступа к воде из реки Сан-Антонио для орошения земли, которую они обрабатывали, поскольку она была зарезервирована для использования миссиями. Ручей Сан-Педро использовался канарцами Сан-Антонио с момента их прибытия, но в 1732 году Кабильдо написал вице-королю, что воды недостаточно для орошения их полей, а их посевы умирают. В ответ вице-король в своём приказе предложил разделить воды Сан-Антонио пропорционально между миссиями и поселенцами. Официальная проверка показала, что стока воды было достаточно, чтобы снабжать миссии и город. Напряжённость между миссиями и поселенцами сохранялась в течение некоторого времени, а позже сосредоточилась на вопросах предоставления земли, а также на ирригации.

Спустя четырнадцать лет после основания Сан-Антонио поселенцы, не принадлежащие к исленьо, жаловались, что мёртвая хватка канарцев в местной политике ужесточается до такой степени, что они лишаются воды для своих домов. В 1736 году был прорыт первый канал для распределения вод реки Сан-Антонио для орошения. Антонио Родригес Медеро и губернатор Карлос Бенитес Франкис де Луго приняли участие в принятии закона, позволяющего развивать ирригационную систему для поселенцев. Исленьо орошали свои фермы, используя вековые методы своей родины.

Их проблемы с ирригацией были решены на некоторое время со строительством Асекия-де-Сан-Педро, завершённым в 1741 году, но по мере того, как их запасы воды уменьшились, Альварес Травьесо, будучи судьёй, был вынужден возбудить несколько судебных процессов с 1756 по 1771 год, пока исленьо не был предоставлен полный доступ к праву собственности на землю и воду. Канарцам пришлось конкурировать не только с миссиями, но и с новыми испанскими и мексиканскими поселенцами, прибывшими в Сан-Антонио во второй половине XVIII века, которые чувствовали себя маргинализированными из-за назначений на должности в Кабильдо, созданным канарцами и монополизированным ими.Сан-Антонио превратился в крупнейшее испанское поселение в Техасе и на протяжении большей части своей истории был столицей испанской, а затем и мексиканской провинции Техас. Из Сан-Антонио Камино-Реаль (сегодня Накодочес-роуд) шла к границе Мексики и США недалеко от небольшого приграничного городка Накодочес. В битве при Аламо, которая велась с 23 февраля по 6 марта 1836 года, превосходящие по численности техасские силы потерпели окончательное поражение, и все защитники Аламо были убиты. Среди этих людей были жители Канарских островов и канарские потомки, которых считали мучениками за дело свободы Техаса. «Помни Аламо» стало сплачивающим лозунгом борьбы техасцев за победу над армией Санта-Анны.

В Сан-Антонио было несколько потомков канарцев, которые присоединились к мексиканской армии, чтобы противостоять независимости Техаса от Мексики, например, солдат и землевладелец Хуан Мойя. Другие исленьо поддержали присоединение Техаса к Соединённым Штатам, и территория решила присоединиться к союзу в 1845 году. Последние люди в канарской общине Сан-Антонио, говорящие на испанском в качестве повседневного языка, умерли в 1950-х годах, хотя культура сохраняется (все жители Сан-Антонио, говорящие по-испански, в настоящее время являются потомками смешанных браков между исленьо и мексиканскими поселенцами, прибывшими во время Мексиканской революции).

Около 5000 исленьо (большинство из них потомки первых канарских поселенцев) живут в Сан-Антонио. Несколько старых семей Сан-Антонио ведут своё происхождение от канарских колонистов. Мария Роса Падрон была первым ребёнком на Канарских островах, родившимся в Сан-Антонио. В настоящее время в Сан-Антонио существует несколько ассоциаций исленьо, в том числе Ассоциация потомков Канарских островов и Fundación Norteamericana Amigos de las Islas Canarias (Американский фонд друзей Канарских островов), под председательством канарского специалиста по сердечно-сосудистым заболеваниям Альфонсо Чискано, целью которого является укрепление исторических связей между канарцами и Сан-Антонио.

Oficina Comercial Canaria (Канарский коммерческий офис) в Сан-Антонио поддерживается PROEXCA, публичной компанией при Министерстве экономики, промышленности, торговли и знаний Канарских островов, которая работает над продвижением коммерческого сотрудничества между канарскими испанскими бизнесменами и штатом Техас. Oficina de Canarias в Сан-Антонио является инициативой канарских университетов, университетских фондов и ранее упомянутой организации «Друзья Канарских островов».

Канарцы во Флориде и других штатах 

В 1539 году Эрнандо де Сото, частично финансируемый графом Ла Гомера, нанял моряков на Канарских островах для участия в экспедициях по исследованию Испанской Флориды. В 1565 году недавно назначенный аделантадо во Флориду Педро Менендес де Авилес организовал две отдельные армады, в общей сложности более двадцати кораблей, которые отплыли из Астурии и Кадиса на Канарские острова, прежде чем продолжить атаковать французов в форте Каролин. По словам венесуэльского писателя Мануэля Марии Марреро, в 1569 году группа из 70 семей канарских фермеров отплыла из порта Санта-Крус-де-Тенерифе на судах Нуэстра-Сеньора-де-ла-Соледад и Сантьяго во Флориду. Тем не менее, колониальная Флорида оставалась малонаселённой, при этом большая часть населения проживала в порту Сент-Огастин, который был защищён военной крепостью.

Генерал-лейтенант Антонио де Бенавидес, уроженец Тенерифе, был назначен губернатором Флориды в 1718 году и правил там до 1734 года. Он несколько раз давал отпор англичанам, пытавшимся завоевать Флориду с суши и моря, и подавлял пиратские набеги. Ему также удалось заключить мирный договор с соседними племенными группами коренных американцев, которые враждебно относились к испанской колонии, и поддерживал с ними дружеские отношения, пока он управлял колонией. Бенавидес защищал права коренных народов, не допуская различий между классами или людьми, и, следовательно, в пресидио его уважали как коренные американцы, так и испанцы. Бенавидес был одним из трёх канарских губернаторов провинции, которая сейчас находится в Соединённых Штатах (другими были Карлос Бенитес Франкис де Луго и Симон де Эррера, оба в Техасе).

В 1740 году, из-за сокращения населения большей части Флориды, La Real Compañía de Comercio de La Habana (Королевское торговое общество Гаваны), монополистическая корпорация, которая пыталась поощрять коммерческие перевозки между Кубой и Флоридой, по закону была обязана ежегодно предоставляют два судна, доставляющие 50 канарских семей во Флориду, чтобы противостоять агрессивным действиям английских колонистов на севере. В течение десяти лет канарские семьи отправляли во Флориду со скоростью около 50 семей в год. Это были крестьянские семьи, которым были предоставлены семена для одной или двух культур, животные, земля и права на экспорт сельскохозяйственной продукции в порты на севере и юге Испанской Америки. Таким образом, поощрялась эмиграция на якобы плодородные земли.

Между 1757 и 1759 годами во Флориду была отправлена 121 семья (42 в 1757 году, 43 семьи через несколько месяцев и ещё 36 в следующем году). В 1763 году, после поражения от Великобритании в Семилетней войне, Испания была вынуждена уступить Флориду, в результате чего большинство её испанских жителей эмигрировали на Кубу, хотя небольшая канарская община навсегда обосновалась в регионе, где они считались новаторами в сельском хозяйстве.

По словам испанских журналистов Фернандо Мартинеса Лайнеса и Карлоса Каналеса Торреса (которые исследовали испанскую историю Соединённых Штатов в своей книге Banderas lejanas: La exploración, conquista y defensa por España del territorio de losactuales Estados Unidos), после уступки Флориды Великобритании, многие другие канарские семьи эмигрировали во Флориду. За 47 лет канарской эмиграции во Флориду из 2350 человек, кто хотел, чтобы испанская корона осталась там, мигрировали только 984 семьи, большинство из которых направились в Венесуэлу и на Испанские Антильские острова. В 1783 году Испания отвоевала Флориду, и некоторые канарские поселенцы из Сент-Бернарда также эмигрировали в Западную Флориду.

В те годы Висенте Себастьян Пинтадо, канарский картограф, инженер, солдат и генеральный инспектор Западной Флориды, нарисовал «План Пинтадо», карту улиц Пенсаколы, составленную в 1812 году, которая включала положение и размер соларес, на которых построить церковь и другие общественные здания. Он оставил огромное количество работ, состоящих из карт и планов улиц, писем и документов, жизненно важных для сложной продажи земли во Флориде и Луизиане. В 1974 году Библиотека Конгресса в Вашингтоне получила в дар работу «Коллекция Пинтадо», состоящую примерно из 1500 документов, хранящихся в Отделе рукописей.

Флорида была передана Соединённым Штатам в 1819 году, что снова вызвало эмиграцию почти всего испанского населения на Кубу, хотя несколько испанцев снова остались во Флориде. Существует недавняя иммигрантская община канарцев и их потомков, живущих в Майами, в составе большой испаноязычной общины. Многие из этих канарцев живут там только временно по работе. Вице-президент совета Тенерифе Хосе Мануэль Бермудес подсчитал, что во Флориде проживает более 200 000 человек с Канарских островов. В настоящее время во Флориде есть канарская ассоциация Hogar Canario de Florida (канарский дом Флориды), расположенная в Корал-Уэй, Майами.

Некоторые общины в Южной Калифорнии также были основаны канарцами. Канарские колонисты и их потомки были зарегистрированы в Нью-Мексико во время испанской эпохи этого штата.

Культура 
Общины исленьо в Луизиане сохранили свой испанский музыкальный фольклор и канарские романтические баллады, децимы и лирические песни своих предков. Они также сохраняют в своих устных традициях большое разнообразие песен, детских стишков, загадок, пословиц и народных сказок и до сих пор используют распространённые среди исленьо имена для многочисленных животных, включая птиц, рыб и рептилий, а также насекомых и деревьев. Некоторые исленьо до сих пор практикуют традиционную канарскую народную медицину, исцеление молитвами и колдовские ритуалы.

Язык 
Канарский диалект постепенно исчезает в Техасе и Луизиане. К 1984 году исследователи общин исленьо на юге Соединённых Штатов зафиксировали 82 часа, когда носители языка делились информацией о них: (57 часов от исленьо, 10 часов от брулис, 10 часов от носителей языка в Техасе и 5 часов от адаэсеньо из Лос-Адаэс). В случае с брулис, адаэсеньо и говорящими в Техасе материал в основном лингвистический. С другой стороны, интервью с исленьо свидетельствуют о богатом разнообразии языковых образцов, народной и популярной литературы. Исленьо в Сан-Антонио теперь говорят на мексиканском диалекте испанского, поскольку они в основном являются потомками смешанных браков между исленьо и мексиканскими поселенцами, прибывшими во время Мексиканской революции.

The Spanish Tradition in Louisiana, научная книга, написанная Сэмюэлем Г. Армистедом, с музыкальными транскрипциями и информацией, собранной из этого записанного материала, была опубликована, чтобы обеспечить их сохранность с течением времени. Этот материал относится не только к Канарским островам, но и к нескольким другим регионам Испании, поскольку иммигранты из этих мест приезжали в Луизиану с XIX века и смешивались с общинами исленьо.

Каждый год исленьо приезжают на Канарские острова, чтобы вспомнить свои корни и сохранить связь с землёй своих предков. В 1980 году община Сент-Бернарда построила музей Исленьо, чтобы сохранить местную канарскую культуру. Он был сильно повреждён ураганом Катрина и снесён, но с тех пор был полностью восстановлен и вновь открыт.

Знаменитые персоналии 

 Карлос Баэна — американский художник-мультипликатор канарского происхождения.
 Тед Круз (наполовину кубинец канарского происхождения по отцовской линии)
 Эктор Элисондо — пуэрто-риканский актёр баскского и канарского происхождения.
 Камилл Гуати — американская актриса кубинских и пуэрто-риканских родителей канарского происхождения.
 Том Эрнандес — американский актёр канарского происхождения.
 Пепе Херн — американский актёр и брат Тома Эрнандеса
 Жанетт — британка по происхождению, американская певица мальтийского и канарского происхождения.
 Мария Монтес — американская и французская актриса канарского и доминиканского происхождения.
 Альберто Ривера — канарский антикатолический религиозный деятель, который был источником многих теорий заговора о Ватикане, поддерживаемых христианским писателем-фундаменталистом Джеком Чиком.
 Генезис Родригес — американская актриса и дочь венесуэльского певца канарского происхождения Хосе Луиса Родригеса «Пума».
 Нарсисо Родригес — американский модельер кубинских родителей канарского происхождения.
 Хуан Верде — испанский предприниматель

Смотрите также 
 Канарцы
 Канарский диалект
 Испанский язык в США
 Гуанчи
 Гуанчские языки

Заметки

Примечания

Ссылки 
 Official Los Isleños Heritage and Cultural Society 1345 Bayou Road, St. Bernard Parish, Louisiana 70785.
 Canary Islanders Heritage Society
 CISLANDERUS is a cultural project that explores the history of the Canary Islander descendants in the United States. Co-created by photographer Aníbal Martel and researcher Thenesoya V. Martin De la Nuez.
 TV Interview with CISLANDERUS creators: June 13, 2016, Canarian Television (from min 6.45) Buenos días Canarias, la mañana
 «Exhibition Traces Canary Islanders' Long-Ago Journey to Louisiana», EFE, June 9, 2016. About CISLANDERUS' photographic exhibition in Gran Canaria, Canary Islands, from June 9 to August 28, 2016, at Columbus Museum (Casa de Colón).

Испанская диаспора
Народы США